Меацца — італійське прізвище. Відомі носії:

 Джузеппе Меацца (*1910 — †1979) — італійський футбольний нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Умберто Меацца (*1882 — †1926) — один з перших футбольних ентузіастів в Італії, футболіст, футбольний суддя, очільник тренерського штабу збірної Італії.

Див. також 
 Джузеппе Меацца (стадіон) — стадіон у Мілані, домашня арена клубу «Інтернаціонале».

Італійські прізвища